Angelica arenaria är en flockblommig växtart som först beskrevs av Franz de Paula Adam von Waldstein-Wartemberg och Pál Kitaibel, och fick sitt nu gällande namn av Minosuke Hiroe. Angelica arenaria ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvannar
arenaria